U2, U-2, U.2 ou U02 peut faire référence à :

Biologie 
 ARNsn U2, un petit ARN nucléaire.

Domaine militaire 
 Lockheed U-2, un avion espion américain utilisé depuis la guerre froide ;
 , différents sous-marins allemands

Jeux vidéo 
 Uncharted 2: Among Thieves, un jeu vidéo développé par Naughty Dog sorti en 2009.

Musique 
 U2, un groupe irlandais de musique rock.

Technique 
 U.2 (SFF-8639) est en informatique un connecteur pour certains disques SATA utilisant directement 4 lignes PCI Express.

Transport 
 Aéronautique
  ;
 Mitchell U-2 Superwing, un avion ultra-léger américain.

 Autobus
 U2, une ligne d'autobus en Londres, d'Uxbridge à l'université Brunel.

 Métro
U2 est une dénomination commune dans les pays germanophone pour une ligne de métro n°2,

 Ligne U2 du métro de Berlin ;
 Ligne U2 du métro léger de Francfort ;
 Ligne U2 du métro de Hambourg ;
 Ligne U2 du métro de Munich ;
 Ligne U2 du métro de Nuremberg ;
 Ligne U2 du métro léger de Stuttgart.

 Ligne U2 du métro de Vienne.

 Route
 Ancien nom de la rocade sud de Grenoble.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres
Sigle de 2 caractères
